Адо́льф I:
 Адольф I — граф, затем герцог Клевский (1394—1448)
 Адольф I — граф Берга (ок. 1077 — ок. 1082)
 Адольф I — граф в Кельдахгау (996—1041)
 Адольф I фон Альтена — архиепископ Кёльна (1193—1205 и 1212—1215)
 Адольф I фон Шауэнбург — первый граф Шауэнбурга с 1106 года и второй граф Гольштейна с 1111 года.  См. также 
 Адольф I Георг (1817—1893) — князь Шаумбург-Липпе в 1860—1893 годах. 
 Адольф Иоганн I (1629—1689) — 3-й пфальцграф Пфальц-Клебургский, шведский риксмаршал.